Dżammu i Kaszmir – region geograficzny na pograniczu Indii, Pakistanu i Chin
 Dżammu i Kaszmir – terytorium związkowe Indii
 Dżammu i Kaszmir – dawny stan Indii (1957–2019)

Zobacz też 
 Azad Dżammu i Kaszmir – jednostka administracyjna Pakistanu